Maman est, en français, un terme affectueux () par lequel une personne désigne et appelle sa mère. Plusieurs œuvres artistiques ou personnes portent ce nom.

Cinéma 

 Maman (titre original : Mother), un film américain réalisé par Maurice Tourneur (1914).
 Maman (titre original : Over the Hill), un film américain réalisé par Henry King (1931).
 Maman, un film français réalisé par Romain Goupil (1990).
 Maman est le titre canadien français du film américain Mother réalisé par Albert Brooks (1996).
 Maman (en ), un film russe de Denis Evstigneïev (1999).
 Maman !, un film français réalisé par Hélène de Fougerolles, sorti en 2010.
 Maman, un film français réalisé par Alexandra Leclère (2012).
 Les Mamans (), un film russe réalisé par huit réalisateurs (2012).
 Maman(s) est un court métrage français de Maïmouna Doucouré (2015)

Sculpture 
 Maman, sculpture de Louise Bourgeois.

Musique 
 Maman, chanson et 45 tours de Roméo, alias Georges Brize, sortis en 1973.
 Maman, sixième album et chanson de Dorothée, sortis en 1986 ;
 Maman, chanson de Pierpoljak sortie tout d'abord en 2000 sur son album Je fais c'que j'veux puis sortie en single en 2001.
 Maman, single de Louane sorti en 2015 sur son album Chambre 12.

Littérature 
 Avec maman, œuvre de fiction écrite par Alban Orsini sous forme de textos, d'abord sur internet puis qui est devenue un livre.

Personnalités 

 Claude Maman (1941-), rabbin français.
 Hanan Maman (1989-), footballeur israélien.

Notes et références